Чемпионат мира по ралли () — раллийный турнир, проводимый Международной автомобильной федерацией (FIA) с 1973 года. Пришёл на смену Международному чемпионату по ралли для производителей, проводившемуся в 1970—1972 годах.

Общая информация 

Подготовка к сезону начинается за несколько месяцев до старта первого этапа. Управляющий орган ФИА (Международная автомобильная федерация) одобряет маршруты, стадии и заключительный порядок всех этапов ралли по всему миру и вручает копии регламента участникам.

На каждом ралли отводится два дня на ознакомление со спецучастками, один день — для проверки техники. Основные соревнования (ралли) проходят в течение трёх, и очень редко четырёх дней, и обычно состоят из 15-25 спецучастков.

Команды производителей (заводские команды) выставляют не менее двух автомобилей, и прибывают к месту проведения ралли как минимум за неделю до начала этапа для подготовки. Порядок старта автомобилей часто меняется ФИА. Обычно в соревнованиях принимают участие от 60 автомобилей, так как, кроме заводских команд, также участвуют частные команды, участники молодежного чемпионата мира на менее мощных автомобилях, местные автоспортсмены.

Появлению чемпионата мира предшествовали чемпионат Европы по ралли и международный чемпионат по ралли для производителей. WRC для этого вида спорта ознаменовал начало новой эры.

Ознакомление с трассой 
Перед началом соревнований водитель и штурман знакомятся с трассами. Они обычно проезжают по спецучасткам на обычной машине во вторник и среду перед соревновательными днями. Именно здесь штурман, исключительно со слов пилота, детализирует своими записями особенности дороги (записывает стенограмму), непосредственно которую он и будет читать пилоту во время гонки. Именно правильные записи штурмана, со слов пилота во время ознакомления, имеют решающее влияние на результат прохождения СУ. По каждому спецучастку разрешается проехать не более двух раз, при этом скорость движения ограничена рамками правил дорожного движения.

Спецучастки 

Спецучастки представляют собой отрезки трасс, на которых экипажи едут настолько быстро, насколько это возможно, чтобы показать самое хорошее время. Маршрут может проходить по дорогам с различным покрытием: гравий, асфальт, снег или лед. За исключением суперспецучастка (super special), маршрут гонки проходит по дорогам общего пользования, которые естественно во время соревнований закрыты для остального транспорта. В типичном ралли около 25 спецучастков, на прохождение которых отведено 3 или 4 дня. Участки дорог, по которым передвигаются гоночные автомобили между спецучастками называются дорожными секциями. Каждый день экипажи проезжают около 150 км, где спецучастки составляют примерно треть. Длина участков колеблется от 2 до 60 км, а время фиксируется после каждого спецучастка с точностью до десятой доли секунды.

Время 
Автомобили в WRC не соревнуются непосредственно друг с другом. Главным определяющим победителя фактором является время. Автомобили в ралли стартуют по очереди с интервалом 2 минуты согласно установленному таймеру с которого и фиксируется время прохождения участка. Если экипажи не сталкиваются с серьёзными неисправностями, то они редко встречаются друг с другом на трассе. После завершения всех спецучастков, водитель, потративший наименьшее время в сумме, является победителем.

Очки 
Результаты каждого из этапов ралли рассчитываются Международной Автомобильной Федерацией в двух зачетах: во-первых, по пилотам, а, во-вторых, по производителям. Водители получают очки по схеме:

Кроме того идет начисление дополнительных очков за шоу-спецучасток ("Power-stage"):
 5 — за первое место,
 4 — за второе,
 3 — за третье,
 2 — за четвёртое,
 1 — за пятое.

А производители складывают очки, набранные их экипажами, которые заявлены в зачёте производителей. В этом случае очки производителям считаются отдельно и не связаны с очками, набранными в абсолютном зачёте.

Регламент 

Проведение ралли регулируется строгим расписанием, за нарушение которого водители наказываются штрафным временем. Приезжать на спецучастки, заезжать и выезжать из сервисов технического обслуживания следует строго по времени, определённому расписанием, — ни раньше, ни позже. Отклонение от расписания штрафуется 10 секундами за каждую минуту опоздания, а опережение штрафуется минутой, и оно приписывается к итоговому времени водителя. Водители могут быть дисквалифицированы за 15-минутное опоздание на контрольные пункты, 30-минутное опоздание на спецучасток или если время всех опозданий превысит 60 минут в сумме.

Техническое обслуживание 
После того, как определённая группа спецучастков пройдена, автомобили могут посетить пункты технического обслуживания, где может быть произведен ремонт автомобиля механиками под строгим наблюдением в течение 15 минут. В конце каждого дня командам разрешают потратить на ремонт автомобиля ещё 45 минут, перед тем, как их поместят на специальную стоянку, куда никого не пропускают до следующего утра перед гонкой. Команды так же наказываются штрафным временем за превышение лимита времени технического обслуживания.

Победители 

Больше всего чемпионских титулов у французских пилотов (18), чуть меньше у финских (14), однако Финляндия впереди по количеству чемпионов мира — их  (Ватанен, Миккола, Салонен, Канккунен, Мякинен, Гронхольм и Рованперя), в то время, как у Франции — трое (Ориоль, Лёб и Ожье), у Великобритании и Швеции по два чемпиона, а у , Германии, Испании, Норвегии, Эстонии — по одному.

Абсолютным лидером по количеству выигранных чемпионатов в личном зачёте является Себастьен Лёб — 9, причём завоевал он их подряд в 2004—2012 годах. Восемь титулов у другого француза по имени Себастьен — Ожье, по четыре чемпионских звания на счету финнов Канккунена и Мякинена, по два — у немца Рёрля, итальянца Биазьона и испанца Сайнса.

Гонки в календаре чемпионата 1973-2017

Несостоявшиеся и аннулированные этапы чемпионата мира
В истории проведения чемпионата мира многократно происходили случаи с отменой этапов, а однажды результаты уже проведённого соревнования были аннулированны. Так в сезоне 1974 года из-за нефтяного кризиса не состоялись запланированные ранее гонки в Монако, Швеции и Греции. Из-за развязавшейся Фолклендской войны отменили ралли Аргентина 1982 года. Ралли Швеция в 1990 году не состоялось из-за аномально тёплой погоды, и отсутствия снежно-ледового покрытия в связи с этим (по регламенту турнира данная гонка должна проходить исключительно в снежно-ледовых условиях).  (как часть Азиатского финансового кризиса) не позволил провести ралли Индонезии в 1998 году. В 2016-м причиной отмены ралли Китая стали последствия катастрофического наводнения. А финальный,  чемпионата мира по ралли 2019 оказался несостоявшимся из-за рекордных по силе лесных пожаров, охвативших местность, где должна была пройти гонка. В 2020 году многие этапы чемпионата мира по ралли были перенесены, а некоторые отменены, на фоне пандемии коронавируса (см. влияние на спорт), чилийский этап 2020 года был отменён из-за протестов.

Особняком стоит Ралли Сан-Ремо 1986 года. Соревнование прошло в намеченные сроки, но закончилось скандалом. Юха Канккунен лидировал на Peugeot 205 T16 в гонке, однако итальянские организаторы в определённый момент сняли французскую команду с этапа, якобы из-за использования аэродинамического оперения автомобиля неправильной (неомологированной) формы. Позже специальная комиссия ФИА проверила машины Peugeot и не нашла нарушений. Однако гонка уже состоялась, а пилотам этой команды не позволили показать результаты. Поэтому итоги соревнований решили аннулировать, это единственный случай такого рода в истории WRC. Перерасчёт итоговых очков в личный зачёт привёл к тому, что чемпионский титул 1986 года достался не Маркку Алену (пилоту Lancia), а Юхе Канккунену (пилоту Peugeot).

См. также 
 WRC-2
 WRC-3
 JWRC
 Международный чемпионат по ралли для производителей
 Intercontinental Rally Challenge
 Чемпионат Европы по ралли

Примечания

Ссылки 

 
 Результаты всех этапов чемпионата мира по ралли на ewrc-results.com 
 Турнирные таблицы чемпионата мира по ралли на juwra.com 
 Информационный ресурс о WRC на русском

WRC
Ралли